Crato kan syfta på:

Brasilien 

 Crato, Ceará, kommun,

Portugal 

 Crato kommun, Portugal, Portalegre,